Název Březno má více obcí:
 Březno (okres Chomutov) – obec (bývalé město) v okrese Chomutov
 Březno (okres Mladá Boleslav) – městys v okrese Mladá Boleslav
 Malé Březno (okres Ústí nad Labem) – obec v okrese Ústí nad Labem
 Malé Březno (okres Most) – obec v okrese Most
 Velké Březno – obec v okrese Ústí nad Labem

 části obcí
 Březno (Postoloprty) – část města Postoloprty v okrese Louny
 Březno (Velemín) – část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Krásné Březno – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem
 Vysoké Březno – část obce Malé Březno v okrese Most

Související články 
 Priesen
 Brezno

Externí odkazy